

Geografia 
 Ermita de la Mare de Déu de l'Avellà a Catí
 L'Avellà, barri de Catí
 Pla de l'Avellà, entitat de població a Cabrera de Mar

Persones 
 Pere Josep Avellà i Navarro
 Joaquim Avellà i Vives
 Albert Bartolomé i Avellà

 Vegeu també Abellà